Extremitat superior de l'esteva de l'arada, que serveix d'agafador.
 Mànec o agafador de diverses eines, com ara la fanga, la falç, l'espasa, etc.